Het Schipbreuk- en Juttersmuseum Flora is een museum in De Koog op het Waddeneiland Texel. 

Verdeeld over verschillende ruimtes zijn er verschillende juttersvondsten te zien. Daarnaast is er aandacht voor het loods- en reddingswezen, scheepsstrandingen en de visserij. 

Op het buitenterrein zijn enige nautische voorwerpen te vinden zoals betonning, een reddingsboot, een oud havenlicht van 't Horntje en het voormalige lichthuis van het Licht van Troost.

Afbeeldingen

Externe link 
 Website Flora

Museum in Noord-Holland
Texel